

Cinema 
 Lady, una vera signora (The Lady) – film muto del 1925 diretto da Frank Borzage
 The Lady - L'amore per la libertà – film del 2011 diretto da Luc Besson

Altro 
 The Lady (webserie) – webserie italiana del 2014
 The Lady – rivista settimanale per donne britannica